

Танат — село, Казталовський район, Західноказахстанська область
 Танат — село, Семейська міська адміністрація, Східноказахстанська область